Honoré de Balzac, een Franse romanschrijver uit de 19e eeuw

en verder:
Balzac (Charente), een plaats in het Franse departement Charente
Balzac (Rodin), een beeldhouwwerk van Auguste Rodin
Jean-Louis Guez de Balzac, een Franse schrijver uit de 17e eeuw
Balzac Coffee, een Duitse keten van koffiewinkels